Mafalda est la forme espagnole de  ; voir aussi  et .

 Mafalda est une petite fille, personnage principal de la bande dessinée du même nom créée en 1964 par Quino.
 Mafalda est une commune italienne de la province de Campobasso, renommée en l'honneur de Mafalda de Savoie.
 Mafalda est un film d'animation argentin réalisé par Carlos Márquez en 1982.
 Mafalda est un film d'animation hispano-cubain réalisé par Juan Padrón en 1994.
 Mafalda de Savoie, princesse d'Italie, anti-nazie notoire, morte en camp de concentration en 1944.
 Mafalda, est l'une des filles de Robert Guiscard, voir Mahaut de Pouille.
 Mafalda, infante de Portugal (env. 1200-1257) mariée avec Henri  de Castille, bienheureuse catholique, fêtée le .
 Mafalda Marafusta (née en 1991), actrice portugaise.

Notes et références